Die Fußball-Bundesliga 1998/1999 war die neunte Spielzeit der Fußball-Bundesliga der Frauen. Zum ersten Mal wurde der 1. FFC Frankfurt, der in der Saison aus der SG Praunheim hervorging, deutscher Meister. Vor dem Beginn der Saison konnte man den spektakulären Wechsel von Birgit Prinz vom Lokalrivalen FSV Frankfurt realisieren. Zusammen mit dem FC Rumeln-Kaldenhausen dominierte der 1. FFC die Bundesliga. Der entthronte Titelverteidiger erreichte nur den fünften Platz. Insgesamt war die Saison recht ausgeglichen. Mit dem FFC Heike Rheine musste ein Gründungsmitglied der Bundesliga die höchste Spielklasse verlassen. Begleitet wurde Rheine vom Aufsteiger SC Freiburg.

Abschlusstabelle 

|-style="background:#ccffcc;"
|1.||align="left"|1. FFC Frankfurt  ||22||19||2||1||96:11||+85||59
|-
|2.||align="left"|FCR Duisburg 55 (P)||22||18||2||2||77:14||+63||56
|-
|3.||align="left"|Sportfreunde Siegen||22||10||7||5||32:28||+4||37
|-
|4.||align="left"|SSV Turbine Potsdam||22||7||8||7||41:39||+2||29
|-
|5.||align="left"|FSV Frankfurt (M)||22||7||8||7||26:31||−5||29
|-
|6.||align="left"|WSV Wolfsburg (N)||22||7||6||9||39:48||−9||27
|-
|7.||align="left"|1. FC Saarbrücken||22||6||6||10||21:31||−10||24
|-
|8.||align="left"|TuS Niederkirchen||22||7||3||12||26:54||−28||24
|-
|9.||align="left"|Grün-Weiß Brauweiler||22||6||5||11||29:51||−22||23
|-
|10.||align="left"|SC 07 Bad Neuenahr||22||5||8||9||18:43||−25||23
|-style="background:#ffcccc;"
|11.||align="left"|FFC Heike Rheine  ||22||6||4||12||29:44||−15||22
|-style="background:#ffcccc;"
|12.||align="left"|SC Freiburg (N)||22||2||5||15||18:58||−40||11
|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Statistik 
Torschützenkönigin wurde Inka Grings vom FCR Duisburg 55 mit 25 Toren. Insgesamt fielen 452 Tore, was einem Schnitt von 3,42 entspricht. Marleen Wissink, Torhüterin vom 1. FFC Frankfurt, verwandelte in der Saison zwei Elfmeter. Insgesamt sahen 33.723 Zuschauer die Partien, was einem Schnitt von 255 entspricht. Es kamen damit ca. 3.300 Zuschauer weniger als im Vorjahr.

Torschützenliste

Zuschauer 

33.525 Zuschauer sahen die 132 Bundesligapartien der Saison. Dies entspricht einem Schnitt von 253. Das bestbesuchte Spiel war die Partie zwischen dem 1. FFC Frankfurt und dem FCR Duisburg 55. 1.500 Zuschauer sahen das 2:2 am letzten Spieltag. Der 1:0-Sieg der Sportfreunde Siegen gegen den SC Freiburg sahen nur 30 Zuschauer.

Die Meistermannschaft

Aufstiegsrunde 
Die grün markierten Mannschaften schafften den Aufstieg in die Bundesliga.

Gruppe Nord 

|-style="background:#ccffcc;"
|1.||align="left"|Rot-Weiß Hillen||6||5||0||1||19:5||+14||15
|-
|2.||align="left"|Hamburger SV||6||4||1||1||13:7||+6||13
|-
|3.||align="left"|SpVgg Oberaußem-Fortuna||6||2||1||3||10:10||0||7
|-
|4.||align="left"|Hertha Zehlendorf||6||0||0||6||4:24||−20||0
|}

Gruppe Süd 

|-style="background:#ccffcc;"
|1.||align="left"|1. FC Nürnberg||6||6||0||0||24:5||+19||18
|-
|2.||align="left"|FSV Schwarzbach||6||2||1||3||9:13||−4||7
|-
|3.||align="left"|TSV Crailsheim||6||2||0||4||6:12||−6||6
|-
|4.||align="left"|TuS Ahrbach||6||1||1||4||10:19||−9||4
|}

Weblinks 
 Seite des DFB zur Saison 1998/99

1998/99
Fußballsaison 1998/99